

Географические объекты 
 Острова Шортленд — группа островов в архипелаге Соломоновы острова.
 Шортленд — остров в группе островов Шортленд.

Персоналии 
 Джон Шортленд (1769—1810) — морской офицер, исследователь Австралии.